Muxel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Muxel (* 1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Kathleen Muxel (* 1971), deutsche Politikerin (AfD)
 Franz Joseph Muxel (1745–1812), deutscher Bildhauer